Dominic Thiem tog sin första Grand Slam-titel efter att ha besegrat Alexander Zverev med 2–6, 4–6, 6–4, 6–3, 7–6(8–6) i finalen.

Rafael Nadal var regerande mästare, men valde att inte deltaga på grund av den pågående coronaviruspandemin samt den korta tid mellan US Open och den europeiska grussäsongen som skulle starta. Detta var första gången sedan US Open 1999 som både Nadal och Roger Federer missade en Grand Slam-turnering.

Seedning

 Novak Djokovic (Fjärde omgången, diskvalificerad)
 Dominic Thiem (Mästare)
 Daniil Medvedev (Semifinal)
 Stefanos Tsitsipas (Tredje omgången)
 Alexander Zverev (Final)
 Matteo Berrettini (Fjärde omgången)
 David Goffin (Fjärde omgången)
 Roberto Bautista Agut (Tredje omgången)
 Diego Schwartzman (Första omgången)
 Andrej Rubljov (Kvartsfinal)
 Karen Khachanov (Tredje omgången)
 Denis Shapovalov (Kvartsfinal)
 Cristian Garín (Andra omgången)
 Grigor Dimitrov (Andra omgången)
 Félix Auger-Aliassime (Fjärde omgången)
 John Isner (Första omgången)
 Benoît Paire (Drog sig ur efter ett positivt Covid-19-test)
 Dušan Lajović (Första omgången)
 Taylor Fritz (Tredje omgången)
 Pablo Carreño Busta (Semifinal)
 Alex de Minaur (Kvartsfinal)
 Nikoloz Basilashvili (Första omgången)
 Dan Evans (Andra omgången)
 Hubert Hurkacz (Andra omgången)
 Milos Raonic (Andra omgången)
 Filip Krajinović (Tredje omgången)
 Borna Ćorić (Kvartsfinal)
 Jan-Lennard Struff (Tredje omgången)
 Guido Pella (Första omgången)
 Casper Ruud (Tredje omgången)
 Marin Čilić (Tredje omgången)
 Adrian Mannarino (Tredje omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Undre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Referenser

Externa länkar
US Open 2020 – Lottning och resultat på International Tennis Federations webbplats

US Open i tennis – Herrsingel
Herrsingel